NEC Corporation, companyia multinacional japonesa de TIC, amb seu a Minato (Tòquio, Japó) 
 NEC Nimega, club de futbol neerlandès de la ciutat de Nimega
 NEC - Near Earth Comets  - vegeu objecte proper a la Terra#Cometes propers a la Terra
 Nova Esquerra Catalana, partit polític socialdemòcrata catalanista partidari de la independència de Catalunya fundat el 2012 a Sitges sota l'impuls d'Ernest Maragall, ex-dirigent del Partit dels Socialistes de Catalunya